Buniwangi (Pagelaran), een plaats in Indonesië
Buniwangi (Pelabuhan Ratu), een plaats in Indonesië
Buniwangi (Surade), een plaats in Indonesië
Buniwangi (Geger Bitung), een plaats in Indonesië